Van den Broek :

 Antonius van den Broek, physicien amateur néerlandais 
 Benjamin van den Broek, footballeur 
 Hans van den Broek, homme politique néerlandais
 Irene van den Broek, coureuse cycliste professionnelle néerlandaise
 Johannes Hendrik van den Broek, professeur, ingénieur et architecte néerlandais
 Jan Karel van den Broek, médecin néerlandais
 John van den Broek,  directeur de la photographie néerlandais
 Marc Van den Broek, peintre et sculpteur belge

Voir aussi